Sept et Demi peut faire référence à :
 Sept et Demi, un jeu de cartes ;
Sette e mezzo est une révolte populaire à Palerme en 1866 ;
 Sedam i po (en serbe cyrillique : , ou Sept et demi), un film dramatique serbe (2006) ;
 Sept et demi, un long métrage documentaire de Nejib Belkadhi (2014) ;